Dionysios, Dionysos eller Dionysius kan syfta på:

 Dionysios Areopagita – ett antal kristna texter från 500-talet
 Dimos Dionysos – en kommun i Grekland

Personer
 Dionysius (–268), en påve och ett helgon i katolska kyrkan
 Dionysios av Alexandria (–265), biskop, teolog och helgon
 Sankt Dionysius (–252), franskt helgon
 Dionysius Exiguus (470–540/560), munk som beräknade den kristna tideräkningen
 Dionysius I av Portugal (1261–1325), portugisisk kung   
 Dionysios den äldre (430–367 f.Kr.), en tyrann i Syracusa
 Dionysios den yngre (397–337 f.Kr.), tyrann i Syracusa
 Dionysius Beurraeus (1500-talet–1567), svenskt riksråd
 Peter Dionisius (–1604+), svensk-tysk arkitekt
 Dionysios av Fokaia (400-talet f.Kr.), grekisk amiral vid slaget vid Lade 
 Dionysios från Halikarnassos (~60–~7 f.Kr.), grekisk historiker

Se även 
 3671 Dionysus – en asteroid
Dionysos – en av olymperna enligt grekisk mytologi.
Dionysia – religiös festival i antikens Aten till guden Dionysos ära.
Dionysosvivesläktet (Dionysia), ett växtsläkte.